Golgowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Golgowsky (1910–1994), deutscher Schlagersänger, Komponist und Liedtexter
 Marcia Golgowsky, deutsche Schauspielerin, Sängerin und Bühnenautorin

Golgowsky bezeichnet:

 Golgowsky-Quartett, deutsche Musikgruppe